Tapas ist:
 ein Begriff aus Indien, siehe Tapas (Sanskrit)
 ein spanisches Gericht, siehe Tapa (Gericht)
 ein spanischer Film aus dem Jahre 2005, siehe Tapas (Film)